Lourdes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lourdes, Brasilien, 
 Lourdes kommun, Brasilien,

Colombia 

 Lourdes, Colombia, 
 Lourdes kommun, Colombia,

Frankrike 

 Lourdes, stad i departementet Hautes-Pyrénées,

Kanada 

 Lourdes, Kanada, Newfoundland och Labrador,

Mexiko 

 Lourdes, Mexiko, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar